Ва́рдарская банови́на () — провинция (бановина) в Королевстве Югославия в период с 1929 по 1941 год.

География 
Вардарская бановина была расположена в самой южной части королевства, на территории современной Северной Македонии, Южной Сербии и Юго-Восточного Косово и Метохии. На севере бановина граничила с Зетской и Моравской бановинами, на западе, юге и востоке — с Албанией, Грецией и Болгарией соответственно.

Бановина получила своё название по реке Вардар. Её административным центром считался город Скопле (Скопье).

История 
Бановина была создана в 1929 году, в связи с провозглашением Королевства Югославия. В бановине не было обеспечено равноправие населявших ее национальностей: жители с болгарским самосознанием, составлявшие значительный процент ее населения, были лишены права на болгарские школы, Церковь, книги и прессу. При устройстве на государственную службу они должны были поменять окончание фамилий с болгарского «ов» на сербское «ич». В переписях болгар на территории бановины заставляли записываться сербами. Вооруженное сопротивление процессу насильственной ассимиляции осуществляла проболгарская организация ВМРО, чьи члены иногда убивали мирное население — сербских переселенцев. За 1919—1934 гг. в ходе 467 атак ВМРО было убито 185 и ранено 235 югославских чиновников, а также убито и ранено 268 мирных жителей. Потери ВМРО составили 128 убитых и 13 раненых.
 
В 1941 году, во время Второй мировой войны страны «оси» оккупировали Вардарскую бановину и поделили её между Болгарией, оккупированной немцами Сербией и Албанией под итальянским управлением.

После войны регион вошёл в СФРЮ: южная часть региона стала Социалистической республикой Македония, северная — частью Социалистической республики Сербия.

Население 
Религиозный состав населения 1931 году:
 православные — 1 046 039
 римокатолики — 18 472
 евангельские христиане — 430
 другие христиане — 2346
 мусульмане — 499 362
 другие — 7594

Баны 
 Живоин Лазич (1929—1932)
 Добрица Маткович (1932—1933)
 Драгослав Джорджевич (1933—1935)
 Ранко Трифуневич (1935—1936)
 Драгич Паунович (1936—1937)
 Марко Новакович (1937—1939)
 Владимир Хайдук-Велькович (1939)
 Александр Андреевич (1939—1940)
 Живоин Рафаилович (1940—1941)

См. также 
 Королевство Югославия
 Северная Македония

Примечания

Ссылки 
 Карта
 Конституция Королевства Югославия

История Косова
История Сербии
История Северной Македонии
Бановины Королевства Югославия